Merwedebrug (Boven-Merwede), de brug in de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem
 Merwedebrug (Beneden-Merwede), de brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht